Julio García peut désigner :

 Julio Acosta García (1872-1954), homme d'État costaricien ;
 Julio Scherer García (1926-2015), journaliste mexicain ;
 Julio García Espinosa (1926-2016), scénariste et réalisateur cubain ;
 Julio García Fernández (1965-), footballeur espagnol ;
 Julio García (1975-), joueur de rugby à XV argentin ;
 Julio César García Mezones (1981-), footballeur international péruvien ;
 Julio García Jiménez (1989-), footballeur mexicain.